Карабинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солтонском районе Алтайского края России. Административный центр — село Карабинка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1130 человек, в том числе 536 мужчин и 594 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1407 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Карабинка,
 село Сайдып,
 село Старая Ажинка,
 посёлок Усть-Куют.

Примечания 

Муниципальные образования Солтонского района